Le nom Wallenstein se réfère le plus souvent à Albrecht von Wallenstein (1583–1634), un soldat et politicien bohémien de la maison de Valdštejn (dite aussi de Waldstein ou Wallenstein).

Le terme Wallenstein peut aussi se référer à :

Un nom de famille :
 Esther Wallenstein (1846–1903), fondatrice du Refuge pour Enfants Juifs de New York (Hebrew Orphan Asylum of New York) ;
 Alfred Wallenstein (1898–1983), violoncelliste et chef d'orchestre américain ;
 Herbert J. Wallenstein (1917–1996), un adjoint au procureur général de l'État de New York (Assistant New York State Attorney General) ;
 Peter Wallenstein, un écrivain américain ;
 Catarina Wallenstein (née en 1986), une actrice portugaise née à Londres.

Œuvres inspirée de la vie d'Albrecht von Wallenstein :
 Wallenstein (1800), une trilogie de pièces théâtrales, par Friedrich Schiller ;
 Wallenstein, trilogie symphonique (1881), une œuvre orchestrale du compositeur français Vincent d'Indy, d'après l'œuvre de Schiller ;
 Wallenstein (1920), un roman d'Alfred Doblin.

Autres éléments dont le nom reprend celui d'Albrecht von Wallerstein :
 Wallenstein, un groupe allemand de rock ;
 Wallenstein, un jeu de plateau.

Endroits :
 Wallenstein (Louisiane), aux États-Unis.

Voir aussi